Gregorio Fontana (politico)
Gregorio Fontana (matematico)
Gregorio Fontana-Rava (patriota)